Стршљен - врста инсекта ()
 Стршљен (филм) - филм
 Ф/А-18 Стршљен - амерички борбени авион
 М90 "Стршљен" - оружје српско-македонске производње
 Стршљен (беспилотна летелица) - израелска шпијунска беспилотна летелица
 Стршљен (сатиричне новине) - српске сатиричне новине из 20. века
 Стршљен (мотоцикл) - врста јапанског мотоцикла („Хонда Хорнет 900“)
 Стршљен (пловило) - традиционално име америчких бродова, крстарица и носача авиона